

Codici 
 to – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tongana
 TO – codice FIPS 10-4 del Togo
 TO – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Tonga
 TO – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Tocantins (Brasile)
 TO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Toledo (Spagna)
 TO – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Tougué (Guinea)
 TO – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Totonicapán (Guatemala)
 TO – codice ISO 3166-2:GW della regione di Tombali (Guinea-Bissau)
 TO – codice ISO 3166-2:HU della provincia di Tolna (Ungheria)
 TO – codice ISO 3166-2:IT della Città metropolitana di Torino (Italia)
 TO – codice ISO 3166-2:SO del Tug Dair (Somalia)
 TO – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Tashkent (Uzbekistan)

Geografia 
 Tô – distretto della provincia di Sissili (Burkina Faso)

Informatica 
 .to – dominio di primo livello di Tonga

Persone 

 Kenneth To – nuotatore hongkonghese

Altro 
 TO – targa automobilistica di Torgau-Oschatz (Germania)
 TO – targa automobilistica del distretto di Topoľčany (Slovacchia)
 TO – targa automobilistica di Torino (Italia)
 TO-(seguito da un numero) – contenitore (package) per componenti elettronici, definito dallo standard JEDEC
 To – kana giapponese

Altri progetti